Kidney ist der Familienname folgender Personen:
 Declan Kidney (* 1959), irischer Rugby-Union-Trainer
 Ric Kidney (* 1935), US-amerikanischer Filmproduzent

Kidney steht für:
 Kidney International, wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Kidney-Bohne, siehe Gartenbohne
 Kidney Dagger, mittelalterliche Waffe, siehe Nierendolch